Зоэ́ Вальдéс (, 2 мая 1959, Гавана) — кубинская писательница.

Биография 
Училась в Гаванском педагогическом институте, однако учёбу не окончила. Год проучилась на филологическом факультете Гаванского университета, бросила учёбу.

В 1983—1988 работала в ЮНЕСКО в Париже. Вернувшись на Кубу, стала работать в кино, писала киносценарии.

В 1990—1995 — заместитель главного редактора журнала Кубинское кино. Оставила и эту должность, с 1995 обосновалась в Париже, где живёт в настоящее время со своим третьим мужем и дочерью. Имеет гражданство Испании и Франции.

Творчество 
Начинала как поэт (книги Отклик, дарящий жизнь; Я все отдам за тень, обе — 1986). Автор более 15 романов, самый известный из которых — Повседневные пустяки (1995, премия Либература, Франкфурт), эссе, книг для детей.

Издания 
 2013 — La mujer que llora, роман (Барселона; премия Асорина)
 2010 — El todo cotidiano, роман (Барселона)
 2008 — Фидель-роман/ La ficción Fidel, роман-эссе (Барселона)
 2007 — La cazadora de astros, роман (Барселона)
 2006 — Bailar con la vida, роман (Барселона)
 2004 — Вечный миг/ La eternidad del instante, роман (Барселона)
 2003 — Морские волчицы/ Lobas de mar, роман (Барселона)
 2001 — Чудесное происшествие в Майами/ Milagro en Miami, роман (Барселона)
 2000 — El pie de mi padre, роман (Париж)
 1999 — Querido primer novio, роман (Барселона)
 1999 — Cuerdas para el lince, стихотворения (Барселона)
 1998 — Переносчики красоты/ Traficantes de belleza, новеллы (Барселона)
 1997 — Кафе «Ностальгия»/ Café Nostalgia, роман (Барселона)
 1997 — Los poemas de la Habana, стихотворения
 1996 — Te di la vida entera, роман (Барселона)
 1996 — Разъяренные ангелы/ Cólera de ángeles, роман
 1996 — Вагон для курящих/ Vagón para fumadores, стихи
 1995 — Повседневные пустяки/ La nada cotidiana, роман (Париж)
 1995 — Дочь посла/ La hija del embajador, роман
 1993 — Голубая кровь/ Sangre azul, роман
 1986 — Todo para una sombra, стихотворения
 1986 — Respuestas para vivir, стихотворения

Вальдес против Маркеса 
Неоднократно обвиняла Г. Маркеса в применении двойных стандартов и поддержке режима Фиделя Кастро, "разорившего страну и принесшего кубинцам столько несчастий".

Признание 
Книги переведены на многие языки мира. Лауреат латиноамериканских, испанских и европейских премий. Входила в жюри Каннского МКФ (1998). Кавалер французского Ордена искусств и литературы (1999).

Публикации на русском языке 
 Детка. СПб: Лимбус Пресс, 1999
 Кафе Ностальгия. СПб: Амфора. 2001

Литература 
 Lucien R.C. Résistance et cubanité: trois écrivains nés avec la révolution cubaine, Eliseo Alberto, Leonardo Padura et Zoé Valdés. Paris: Harmattan, 2006
 González Abellás M.A. Visiones de exilio: para leer a Zoé Valdés. Lanham: University Press of America, 2008

Ссылки 
 Блог писательницы
 Зоэ Вальдес на сайте IMDB
 Зоэ Вальдес на сайте радио Свобода

Писатели Кубы
Блогеры Кубы
Диссиденты Кубы
Писатели XXI века
Иммигрировавшие во Францию с Кубы
Кинокритики Кубы